Mit Jüdische Gemeinde Malsch werden folgende ehemalige jüdische Gemeinden bezeichnet:
 Jüdische Gemeinde Malsch (Bezirksrabbinat Bruchsal)
 Jüdische Gemeinde Malsch (Bezirksrabbinat Bühl)